Die fünfte Saison der DDR-Liga, der zweiten Spielklasse im DDR-Fußball, wurde 1954/55 ausgetragen. Erstmals wurde in drei Staffeln gespielt, jedoch wurde die Liga bereits zur nächsten Spielzeit auf eine Staffel reduziert. Nach dem Saisonende wurde der Spielplan für alle DDR-Fußball-Ligen auf den Kalenderjahr-Rhythmus umgestellt, zur Angleichung wurde im Herbst 1955 eine einfache Übergangsrunde ausgetragen. In dieser wurde bereits die II. DDR-Liga als neue dritte Spielklasse ausgetragen.

Saisonverlauf 
Die DDR-Liga 1954/55 fand mit 42 Mannschaften statt, die zu je 14 Teams auf drei Staffeln aufgeteilt wurden. Neben den drei Oberliga-Absteigern Lok Stendal, Motor Dessau und Stahl Thale waren wegen der Aufstockung auf drei Staffeln 17 Neulinge dabei. Erstmals wirkten in der Liga auch die Fußballsektionen von neugegründeten Sportclubs mit. In Jena startete bereits zu Saisonbeginn die von der BSG Motor übernommene Mannschaft SC Motor Jena. In Leipzig wurden gleich zwei Mannschaften der DHfK für die Liga gemeldet und auf die Staffeln II und III aufgeteilt. Sie stockten zusammen mit den 15 Bezirksmeistern die Staffeln auf. Nach der Gründung des zugehörigen Sportclubs SC DHfK Leipzig Anfang September 1954 spielten die anfangs als Wissenschaft Leipzig geführten Mannschaften unter dieser Clubbezeichnung. Die Mannschaft SC DHfK II trug ihre Spiele allerdings in Bitterfeld aus. Zu Beginn der Rückrunde wurden die Mannschaften des SC DHfK jedoch wieder zurückgezogen, an ihre Stelle traten die SG Dynamo Dresden und der SC KVP Vorwärts Leipzig. Während der Saison wurde im Dezember 1954 aus der BSG in Weißenfels der Sportclub der Sportvereinigung Fortschritt. Im Februar 1955 ging die Schwerpunkt-BSG in Oberschöneweide im neugegründeten SC Motor Berlin auf. Im gleichen Monat erhielt auch die bisherige HSG Wissenschaft Halle den Status eines Sportclubs. Die drei Staffelsieger SC Fortschritt Weißenfels, BSG Lok Stendal und BSG Motor Dessau ermittelten in einer Doppelrunde die beiden Aufsteiger Fortschritt Weißenfels und Lok Stendal. Wegen der anschließenden Reduzierung auf eine Staffel qualifizierten sich nur zwölf Mannschaften für die nächste Saison der I. DDR-Liga. 22 Teams wurden in die neue II. DDR-Liga eingegliedert, und die sechs Mannschaften auf den Plätzen 13 und 14 mussten in die viertklassige Bezirksliga absteigen.

Abschlusstabellen

Torschützenliste

Aufsteiger 
In Hin- und Rückspielen ermittelten die drei Staffelsieger zwei Aufsteiger in die DDR-Oberliga.

Aufstiegsrunde 

|}

|}

Relegation 
In Hin- und Rückspielen ermittelten die drei Fünftplatzierten einen Absteiger in die II. DDR-Liga.

Relegationsrunde 

|}

|}

Stammelf der Aufsteiger

Siehe auch 
 DDR-Fußball-Oberliga 1954/55
 FDGB-Pokal 1954/55

Quellen 
 DDR-Sportzeitung Deutsches Sportecho, Jahrgänge 1954–1955
 DDR-Fußballfachzeitschrift fuwo, Jahrgänge 1954–1955

1954/55
Fußballsaison 1954/55